Kostel Nejsvětějšího srdce Páně může být:

 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Brno)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (České Budějovice)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Darmyšl)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Horní Maxov)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Jablonec nad Nisou)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Kopaniny)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Kročehlavy)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Lom)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Lomnička)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Lysovice)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Machnín)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Nové Zvolání)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Oslnovice)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Prasek)
 Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Rozseč)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Smíchov) v Praze
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Stříbrná)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Suchá)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Teplice)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Terezín)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Velký Osek)
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Vinohrady) v Praze

Související články 
 Kostel Božského srdce Páně

Externí odkazy